XXY –  argentyński film
 XXY – jeden z przypadków zespołu Klinefeltera
 XXY – album grupy The Young Gods